Chaland ist der Familienname folgender Personen:

Jean Chaland (1892–?), französischer Eishockeyspieler
Yves Chaland (1957–1990), französischer Zeichner und Comicbuchautor

Siehe auch:
Challand